Watenstedt bezeichnet:
 Watenstedt (Gevensleben), einen Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Gevensleben
 Watenstedt (Salzgitter), einen Stadtteil der niedersächsischen Stadt Salzgitter